Coughlin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Coughlin (Father Coughlin; 1891–1979), kanadischer Priester
 Clarence Dennis Coughlin (1883–1946), US-amerikanischer Politiker
 Jack Coughlin (John Joseph Coughlin; 1892–1969), kanadischer Eishockeyspieler

 Kevin Coughlin (1945–1976), US-amerikanischer Schauspieler 
 Lawrence Coughlin (1929–2001), US-amerikanischer Politiker
 Natalie Coughlin (* 1982), US-amerikanische Schwimmerin
 Tom Coughlin (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Trainer und -Funktionär
 William J. Coughlin († 2014), US-amerikanischer Journalist

Coughlin  steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Coughlin Campanile, in Brookings, South Dakota, ID-Nr. 87000223
 Coughlin House, in Carthage, South Dakota, ID-Nr. 06000460
 Coughlin School, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000658

Siehe auch:
 Coughlan